Okręty US Navy o nazwie USS "Haraden":
 Pierwszy "Haraden" (DD-183) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918, przekazany Wielkiej Brytanii w 1940 i skreślony z listy okrętów floty amerykańskiej w 1941. Okręt później został przekazany Kanadzie i przemianowany na HMCS "Columbia". Sprzedany na złom w 1945.
 Drugi "Haraden" (DD-585) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943, wycofany ze służby w 1946 i skreślony z listy okrętów w 1972.

Haraden